OS je dvočrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 v računalništvu operacijski sistem;
 v vojaštvu oborožene sile;

Glej tudi